Mit dem Namen Zeche Eleonore gab es in Deutschland mehrere Bergwerke. Dies waren unter anderem:

 Die Zeche Eleonore in Dortmund-Schüren.
 Die Zeche Eleonore in Witten-Bommern.